|-
| 109801 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109802 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109803 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109804 - || || 11 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109805 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109806 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109807 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109808 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109809 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109810 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109811 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109812 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109813 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109814 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109815 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109816 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109817 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109818 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109819 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109820 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109821 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109822 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109823 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109824 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109825 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109826 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109827 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109828 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109829 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109830 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109831 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109832 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109833 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109834 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109835 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109836 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109837 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109838 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109839 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109840 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109841 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109842 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109843 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109844 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109845 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109846 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109847 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109848 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109849 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109850 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109851 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109852 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109853 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109854 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109855 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109856 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109857 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109858 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109859 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109860 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109861 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109862 - || || 11 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109863 - || || 11 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109864 - || || 15 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109865 - || || 6 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109866 - || || 9 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109867 - || || 9 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109868 - || || 10 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109869 - || || 10 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109870 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109871 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109872 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109873 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109874 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109875 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109876 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109877 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109878 - || 2001 SG || 16 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109879 Letelier || 2001 SL || 16 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109880 - || 2001 SZ || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109881 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109882 - || || 17 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109883 - || || 18 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109884 - || || 18 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109885 - || || 18 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109886 - || || 19 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 109887 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109888 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109889 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109890 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109891 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109892 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109893 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109894 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109895 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109896 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109897 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109898 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109899 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109900 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9